Sesso debole? (The Opposite Sex) – film del 1956 diretto da David Miller
 The Opposite Sex – film del 2014 diretto da Jennifer Finnigan e Jonathan Silverman